Terrytown es el nombre de varios lugares en Estados Unidos:

Terrytown (Luisiana), un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Jefferson; o
Terrytown (Nebraska), una ciudad ubicada en el condado de Scotts Bluff.